Eukrohnia är ett släkte av pilmaskar som beskrevs av Ritter-Zahony 1909. Eukrohnia ingår i familjen Eukrohniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Pilmaskar
Eukrohnia